Аббревиатура LBS может означать следующие понятия:
 Location-based service — тип информационных и развлекательных услуг, основанных на определении текущего местоположения мобильного телефона (МE, mobile equipment) пользователя.
 Аббревиатура lbs иногда используется для обозначения фунта массы: правильное обозначение в единственном и во множественном числах — lb.
  — «Привет благосклонному читателю»; старинная формула авторского этикета.
 LBS — аббревиатура группы Luc, Bianca & Stella.
 ЛБС — линия боевого соприкосновения.